Билле:

 Билле — река в Германии, протекает по земле Шлезвиг-Гольштейн и Гамбургу. Правый приток Эльбы.
 Билле, Александр Семёнович (род. 1996) — российский баскетболист.
 Билле, Исайя (1874—1961) — итальянский контрабасист, композитор и музыкальный педагог.
 Билле, Филис (род. 1893) — английская танцовщица.
 Билле, Христиан Фридрихович (1837—1896) — основатель Таганрогского пивоваренного завода.